Een burgerweeshuis is een groot gebouw of gebouwencomplex dat gebruikt werd ter opvang van ouderloze kinderen (wezen). Er zijn in Nederland verschillende plaatsen met een voormalig burgerweeshuis. De panden werden meestal gebouwd voor het jaar 1900. De panden hebben tegenwoordig vrijwel allemaal een andere functie.

 Burgerweeshuis (Aardenburg), nu Hervormde pastorie en consistoriekamer.
 Burgerweeshuis (Amersfoort), nu sociale stichting
 Burgerweeshuis (IJsbaanpad Amsterdam), gebouwd door Aldo van Eyck
 Burgerweeshuis (Amsterdam), het vroege, oude Burgerweeshuis op Kalverstraat 71
 Burgerweeshuis (Kalverstraat Amsterdam), het latere Burgerweeshuis in het Sint Lucienklooster, momenteel de vestiging van het Amsterdam Museum
 Historisch Museum Arnhem (Burgerweeshuis in Arnhem), historisch museum
 Burgerweeshuis (Breda)
 Burgerweeshuis en Fundatie van Renswoude, Den Haag
 Burgerweeshuis (Deventer), poppodium
 Rode Weeshuis (Burgerweeshuis in Groningen), nu complex seniorenwoningen
 Burgerweeshuis (Haarlem)
 Burgerweeshuis (Harderwijk), stichting
 Burgerweeshuis ('s-Hertogenbosch)
 Burgerweeshuis (Hoorn), nu woningen, kantoren en een cultureel centrum
 Burgerweeshuis (Meppel), cultuurstichting
 Burgerweeshuis (Naarden), nu stadsarchief
 Burgerweeshuis (Purmerend)
 Burgerweeshuis (Tiel), dagopvang voor dak- en thuislozen
 Burgerweeshuis (Zierikzee), kunstmuseum

Zie ook 
 Weeshuis
 Doopsgezind Weeshuis (doorverwijspagina)
 Gereformeerd Weeshuis (doorverwijspagina)